

Ornithologie 
 Hirondelle désigne les oiseaux de la famille des Hirundinidae mais l'Hirondelle esculente ou l'hirondelle comestible (Collocalia esculenta) est une Salangane
 Hirondelle des marais désigne la Glaréole.
 Hirondelle de mer désigne la Sterne.
 Hirondelle de nuit désignait jadis l'Engoulevent.

Culture 
 Une hirondelle a fait le printemps, un film français de Christian Carion sorti en 2001
 Boulevard des hirondelles, un film français de Josée Yanne sorti en 1992
  L'Hirondelle est un album du groupe Asgard sorti en 1976

Lieux 
 L'Hirondelle, ruisseau français du Massif central, affluent du Brezons.
 La ligne des hirondelles est le nom d'une voie ferrée du Jura.

Écriture 
 l'hirondelle est un signe de repérage en imprimerie ;
 l'hirondelle est un hiéroglyphe bilitère classifié G36 dans la liste de Gardiner des oiseaux.

Transport 
 Hirondelle I et II, navires océanographiques du prince Albert Ier de Monaco.
 Hirondelle, une marque de bicyclettes française.
 Par métonymie, hirondelle désigne en France les agents de police cyclistes se déplaçant sur des Hirondelle.
 Dassault MD 320 Hirondelle un avion de transport
 Une « hirondelle » était un petit voilier pilote (cotre) dans le port du Havre.

Espionnage 
 Les hirondelles étaient des espionnes soviétiques utilisant la séduction pour parvenir à leurs fins.